Van Ginkel is een Nederlandse achternaam.

Nederlandse personen
 Hans van Ginkel (1940), sociaal geograaf
 Jan van Ginkel, marathonloper
 Joost van Ginkel, regisseur
 Marco van Ginkel (1992), voetballer
 Wuf van Ginkel, Ginaf Rally Power-team

Gerelateerde personen 
 Corrina Konijnenburg, Corrina van Ginkel-Konijnenburg (1964-2002), Poessie Mauw-zangeres bij Bij Dorus op schoot
 Godard van Reede, Godard van Ginkel of Godard de Ginkell (1644-1703), in Nederland geboren Canadese architect
 Piet Meuleman, Petronella Catharina (Piet) Meuleman-Van Ginkel (1841-1902), theosofe

Fictieve personen 
 B.J Van Ginkel, personage uit het huis Anubis

Zie ook 
 De Ginkel, heidegebied op de Veluwe
 Fort Ginkel, voormalig fort ten noorden van Venlo
 Ginkelse Heide, heidegebied bij Ede
 Ginkelstraat,  19e-eeuwse straat in Venlo
 Verzorgingsplaats 't Ginkelse Zand, verzorgingsplaats gelegen aan de A12 Arnhem-Den Haag

Ginkel